

Białoruś 
 Iwaszkowce – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie brzostowickim, w sielsowiecie Brzostowica Wielka
 Iwaszkowce – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie smorgońskim, w sielsowiecie Soły

Ukraina 
 Iwaszkowce – wieś w obwodzie chmielnickim, w rejonie chmielnickim, w silskiej radzie Kopystyn
 Iwaszkowce – wieś w obwodzie chmielnickim, w rejonie nowouszyckim, w gromadzie wiejskiej Nowa Uszyca
 Iwaszkowce – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie turczańskim, w silskiej radzie Krywka
 Iwaszkowce – wieś w obwodzie tarnopolskim, w rejonie zbaraskim, w silskiej radzie Załuże

Zobacz też 
 Iwaszkowce – dawna nazwa Iwaszkowa na Ukrainie